A 2022-es Mato Grosso do Sul kormányzóválasztásra október 2. és október 30. között került sor. A választók kormányzót, alelnököt, szenátort, 8 szövetségi és 24 tartományi képviselőt választottak.

Eduardo Riedelt kormányzóvá választották. A kormányzót négy évre választják, 2023. január 1-jétől  és a 111. számú alkotmánymódosítás jóváhagyásával 2027. január 6-án ér véget  A szövetségi szenátusban Teresa Cristinát választották meg új szenátornak.

Jelöltek

Jegyzetek 

Mato Grosso do Sul állam